«Город страха» — американский неонуарный эротический триллер 1984 года

Сюжет 
В Манхэттане появляется серийный убийца, убивающий танцовщиц в стрип-клубах. Владельцами самой большой сети стрип-клубов в округе являются Мэт Росси (Том Беренджер) и Ники Парзено (Джек Скалиа). Росси — отставной боксёр, который ушёл из спорта из-за того, что убил противника на ринге. Теперь он вступает в противоборство с убийцей, защищая свой бизнес, а, кроме того, свою любимую девушку, которая может стать следующей жертвой. Все осложняется тем, что убийце помогает полицейский.

В ролях 
 Том Беренджер — Мэт Росси 
Билли Ди Уильямс — детектив Эл Уилер
 Мелани Гриффит — Лоретта
Майкл Винченцо Гаццо — Майк
Джек Скалиа — Ники Парзено
Россано Брацци — Кармине
 Рэй Дон Чонг — Лейла
 Мария Кончита Алонсо — «Сильвер»
 Трэйси Гриффит — Сандра Кук
 Джахангир Гаффари (в титрах указан как Джон Фостер) — Паццо, убийца

Создание фильма

Примечания

Ссылки 

Детективные фильмы США
Фильмы-триллеры США
Фильмы о серийных убийцах
Фильмы на английском языке
Фильмы США 1984 года
Фильмы о стриптизе
Фильмы о Нью-Йорке
Неонуар